

События 
 Китайскими властями были введены в оборот первые в мире банкноты.
 Болгары во главе с Крумом опустошили Фракию.
 Аль-Мамун взял в осаду Багдад.
 Франки взяли Памплону и подчинили себе Страну Басков, но лишь номинально.
 Восстание велетов против франков потерпело поражение.
 Посланцы из Константинополя прибыли в Ахен и приветствовали Карла как василевса. Соглашение о дружбе между Византийской и Франкской империей.
 Болгары взяли Месемврию, осадили Константинополь, но были отбиты.
 Карлуки воюют против арабов.

Скончались 
 Вильгельм Святой, граф Тулузы
 11 января — Ставракий — византийский император

См. также